V soubojích Přeboru Královéhradeckého kraje 2021/2022 (jedna ze skupin 5. fotbalové ligy) se utkalo 16 týmů každý s každým dvoukolovým systémem podzim–jaro. Vítězem se stal tým RMSK Cidlina Nový Bydžov, z přeboru sestoupil FK Černilov.

Tabulka

Odkazy

Reference 

2021
Fotbal v Česku v roce 2021
Fotbal v Česku v roce 2022